Česká příjmení Vopěnka (Vopěnková, ; etymologicky opěnka + české protetické v-) nosí více různých osobností:
 Petr Vopěnka (1935–2015) – český matematik a filozof
 Martin Vopěnka (* 1963, Praha) – český spisovatel, publicista, cestovatel a nakladatel
 Adéla Vopěnková (* 1979, Praha) – česká novinářka

Wopenka 
 Johan Wopenka
 Max Wopenka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení